Thönen ist der Familienname folgender Personen:
 Jessica Thönen (* 1991), Schweizer Grasskiläuferin
 Martin Thönen (* 1942), Schweizer Grafiker und Illustrator